Vibrateur peut être relatif au :
 vibrateur industriel ;
 pot vibrant, ou excitateur, utilisé en laboratoire.

Voir aussi 

 Vibreur